El puente de Orense conocido como indistintamente como Puente Romano, sobre el río Miño, fue construido en  dentro de un ramal de la vía XVIII o Vía Nova.

La situación estratégica del mismo como nudo de comunicaciones en el centro de la entonces provincia de Gallaecia no hizo sino aumentar durante los siglos posteriores contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Orense.

Historia 

Durante el siglo XII el arco principal del puente cedió dando lugar a una serie de interminables reparaciones y derrumbes que no finalizaron hasta que en el siglo XVII. La reforma final, dirigida por Melchor de Velasco Agüero, dio al puente su aspecto actual, indiscutiblemente medieval a pesar de que se mantengan elementos romanos originales, como son los arcos de inicio del mismo.

Se dice que en el "agujero" del pilar central se encontraba en la antigüedad una valiosa estatua. Este "agujero" es visible si te sitúas en el puente de «Camiño Río Miño», no es visible, si por el contrario te sitúas en el puente del Milenio.

Durante varios años el arco central del Puente Viejo fue el de más luz de España, hasta mediados del siglo XIX. Precisamente la apertura de la carretera Villacastín-Vigo supuso el derribo de la torre existente en el puente que figura en el escudo de la ciudad.

Fue declarado monumento histórico por Decreto de la Jefatura del Estado de 6 de abril de 1961 junto con la Capilla de los Remedios, situada al lado del puente (BOE de 18 de abril de 1961 -puede consultarse en la base de datos del BOE).

Hoy en día y tras su peatonalización en 1999 es uno de los tres símbolos principales de la ciudad, junto con las Burgas y el Santo Cristo de la Catedral de San Martín.

Referencias 

so

Enlaces externos 

Edificios y estructuras de Orense
Orense
Orense
Puentes de España del siglo XVII
Orense
Puentes peatonales en España
Puentes de arcos múltiples de piedra en España
Conjuntos monumentales de España
Bienes de interés cultural de la provincia de Orense
Río Miño
Arquitectura de la Antigua Roma en Galicia
Arquitectura de España del siglo I a. C.
Arquitectura en Galicia en el siglo XVII